Печене́г — многозначное слово:

 Печенег — представитель союза тюркоязычных кочевых племён.
 «Печенег» — российский единый пулемёт, разработанный на основе пулемёта Калашникова.
 «Печенег» — рассказ А. П. Чехова, написанный в 1897 году.

См. также